Галье́го () — испанская фамилия, буквально означающая «галисиец», топоним и этноним.

Фамилия 
 Гальего, Америко Рубен (род. 1955) — аргентинский футболист и тренер, чемпион мира.
 Гальего, Кейт (род. 1981) — американский политик.
 Гальего, Рикардо (род. 1959) — испанский футболист.
 Гальего, Рубен (род. 1968) — российский писатель и журналист.
 Гальего, Франсиско (род. 1944) — испанский футболист.
 Гальего Мартинес, Хусто (1925—2021) — испанский архитектор и фермер.

Прозвище 
 Мануэль Пиньейро «Гальего» (1933—1998) — кубинский коммунист, основатель спецслужб Фиделя Кастро.

Топоним 
 Гальего — река в Арагоне.

Этноним 
В системе каст Латинской Америки означает прозвище любых более поздних, чем креолы, выходцев из Испании, совсем не обязательно галисийцев и обычно не галисийцев, и их потомков.

Примечания